Mattera ist der Familienname folgender Personen:
 Don Mattera (1935–2022), südafrikanischer Dichter und Autor
 Gino Mattera (1923–1960), italienischer Sänger (Tenor) und Schauspieler
 Giordano Mattera (* 1983), italienischer Volleyballspieler
 José Mattera, uruguayischer Fußballtrainer 
 Katie Mattera (* 1982), US-amerikanische Basketballspielerin